Горны — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Горны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Горны — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Горны — железнодорожная станция в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Горны — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Горны — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Примечания